Bombodrom steht für:
 Truppenübungsplatz Wittstock, Brandenburg
 Siegenburg Range, Truppenübungsplatz in Bayern